Ramón Magsaysay hace referencia a varios artículos en Wikipedia:
 Ramón Magsaysay y del Fierro, tercer presidente de la Tercera República de Filipinas desde el 30 de diciembre de 1953 hasta su muerte. 
 Municipio de Ramón Magsaysay, en Zamboanga del Sur, en .